Рафаэль Надаль защитил свой прошлогодний титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

 ''' Рафаэль Надаль (Титул)
  Новак Джокович (Отказ)  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Роджер Федерер (Отказ)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Третий раунд)
  Милош Раонич (Третий раунд)

<li>  Джон Изнер (Третий раунд)
<li>  Кэй Нисикори (Финал, отказ)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
<li>  Григор Димитров (Третий раунд)
<li>  Фабио Фоньини (Первый раунд)
<li>  Томми Хаас (Первый раунд)
<li>  Михаил Южный (Второй раунд)
<li>  Томми Робредо (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2014